Гизела Грессер (; 8 февраля 1906, Детройт — 4 декабря 2000) — американская шахматистка, международный мастер (1950) среди женщин.

Девятикратная чемпионка США (1944, 1948, 1955, 1957, 1962, 1965, 1966, 1967 и 1969 гг.; в 1948, 1955, 1957 и 1966 гг. делила 1—2 места с другими шахматистками).

Участница турнира за звание чемпионки мира в Москве (1949 / 1950 гг.) — 12—14-е места.

По результатам турниров зоны США (1954 — 1-е, 1957 — 1—2-е и 1959 — 2-е места) участвовала в трёх турнирах претенденток (1955 — 10—13-е, 1959 — 11-е, 1961 — 12—14-е места). Участница межзонального турнира 1971 г.

В составе сборной США участница трех шахматных олимпиад (1957—1966 гг.).

В 1992 году была принята в «Зал славы шахмат».

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 Выступления Гизелы Грессер на шахматных олимпиадах
 U.S. Chess Hall of Fame

Шахматисты США